Mistrzostwa Afryki w zapasach w 2023 roku zostaną rozegrane w dniach 15 – 21 maja w mieście Hammamet w Tunezji, na terenie Hammamet Sports Hall.

Tabela medalowa

Wyniki

styl klasyczny

styl wolny

kobiety styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona mistrzostw 

Mistrzostwa Afryki w zapasach
Zapasy w Tunezji
2023 w Tunezji
2023 w zapasach